Avondale Shipyard — в прошлом независимая судостроительная компания, приобретённая в 1999 г. Litton Industries, в свою очередь, приобретённой в 2001 г. компанией Northrop Grumman. Верфь расположена на западном берегу реки Миссисипи приблизительно в 20 милях вверх по течению от Нового Орлеана, штат Луизиана рядом c , штат Луизиана. На этой верфи в 1980-е гг. проходил модернизацию линейный корабль USS Iowa (BB-61). В это время верфь являлась крупнейшим частным предприятием в штате Луизиана, на котором работало 26 000 служащих. В 2007 г. на судоверфи работало 6000 сотрудников.

История предприятия 
1938 год является годом основания компании Avondale Marine Ways, Inc., которая в начале своей деятельности занималась строительством кораблей и барж, предназначенных для навигации на р. Миссисипи. В 1941 году на предприятии работало только 200 сотрудников. После Второй мировой войны, компания Avondale извлекла значительную выгоду от расширения нефтедобычи в Луизиане, строя суда для обеспечения разведки нефтяных месторождений и добычи нефти. Рост речных перевозок также позволил верфи Avondale заняться морским ремонтом.

В 1959 году Avondale Marine Ways была приобретена фирмой Ogden Corporation, и изменила своё название в 1960 году на Avondale Shipyards, Inc. Новый филиал Ogden Corporation скоро вышел на доходный рынок заказов для ВМС США, получив заказ на строительство 27 эскортных эсминцев (в 1975 году переклассифицированных во фрегаты) типа «Нокс», а также на строительство вспомогательных судов на 25 лет вперёд. В течение 1960-х и 1970-х годов, на верфи произошла модернизация оборудования, позволившая ей остаться одним из передовых судостроительных предприятий США. так и для морского ремонта.

В 1981-1986 годах верфь Avondale Shipyards в сотрудничестве с японской судоверфью Ishikawajima Harima Heavy Industries освоила технологию модульного строительства кораблей. В 1990 году, компания Avondale Shipyards вошла в трудный для неё период развития, связанный с общим сокращением военных расходов ВМС США в связи с прекращением холодной войны (более 80 % оборота предприятия были заказами ВМС США).

В 1990-х годах Avondale воспользовалась федеральной помощью, предназначенной для модернизации американские судоверфей, производимой для того, чтобы верфи оставались конкурентоспособными. Avondale после 1996 года получила также новые заказы на строительство  типа «Сан-Антонио»

Корабли, построенные верфью 

Корабли, построенные на верфи Avondale Shipyard:

  типа «Сан Антонио» 
и др.

См. также 
 Northrop Grumman
 Huntington Ingalls Industries
 Список судостроительных предприятий США

Примечания

Ссылки 
  История компании
  Американская Судостроительная Ассоциация
 Northrop Grumman Ship Systems — Avondale
 FAS
  Chantier naval Avondale sur GlobalSecurity
 GlobalSecurity.org
  Avondale is a Union Yard
  Chantier naval Avondale sur Wikimapia
  Northrop Grumman Ship Systems Avondale Operations
  A New Era for Avondale Workforce

Судостроительные предприятия США
Litton Industries